Jméno a příjmení František Straka má více nositelů:

 František Straka (* 1958) – český fotbalista a trenér
 František Straka (politik KSČ) (1916–???) – český a československý politik KSČ z Pelhřimovska, poslanec FS za normalizace
 František Straka (genealog) (1878–1948) – český genealog a autor lidových divadelních her